Ча́йник:
 Чайник — сосуд:
 заварной чайник
 электрический чайник
 чайник вина
 Чайник Рассела — аналогия, иллюстрирующая несостоятельность идеи, что опровержением религиозных утверждений должны заниматься сомневающиеся в них
 Чайник Юта — компьютерная модель
 Чайник — российский купец XVIII-XIX вв, специализирующийся на торговле китайским чаем через Кяхту
 Чайник  — сленговое название профана или начинающего в каком-либо деле. Первоначально обозначало начинающего альпиниста или горнолыжника, впоследствии распространилось на начинающих автомобилистов. В последнее время чаще всего используется для сленгового обозначения малоопытных пользователей персональных компьютеров:
 чайник — неопытный пользователь ПК
 серия книг «для чайников»
 «Чайник» — фильм 2010 года, первая бурятская полноэкранная кинокомедия
 Чайник — здание ресторана на набережной в городе Росток, Германия, — памятник архитектуры, один из исторических памятников инженерно-архитектурного искусства Германии.

См. также 
 Чайников